Катка — топоним.

Беларусь 
 Катка — агрогородок, Катковский сельсовет, Глусский район, Могилёвская область

Россия 
 Катка — река в Ярославской области, приток Корожечны.
 Катка — река, приток Тиневы.